Roy "Shrimp" Worters, kanadski profesionalni hokejist, * 19. oktober 1900, Toronto, Ontario, Kanada, † 7. november 1957. 

Igral je na položaju vratarja za NHL moštva Pittsburgh Pirates, New York Americans in Montreal Canadiens. Skupaj je v ligi NHL prebil 12 sezon. V svoji karieri je dosegel 66 shutoutov in bil s 160 centimetri najmanjši igralec, ki je kadar koli zaigral v ligi NHL. Leta 1969 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Pred igranjem v ligi NHL je Worters prebil več sezon v amaterskih in članskih amaterskih vrstah, v sezonah 1924 in 1925 je bil zvezdnik moštva Pittsburgh Yellow Jackets v ligi United States Amateur Hockey Association in ga celo povedel do prvenstva v obeh sezonah. Njegove dobre igre so bile kmalu opažene in v sezoni 1925/26 je igral za širitveno NHL moštvo Pittsburgh Pirates. Worters se je izkazal v prvih treh sezonah in je igral na praktično vsaki tekmi Piratesov. Pokazal je tudi izjemne sposobnosti, saj je branil v moštvu, ki je bilo šibko v obrambi. Na 11. tekmi prve sezone, proti moštvu New York Americans, je naravnost blestel, saj je ustavil 70 od 73 strelov in ublažil poraz 1-3. 

Worters je nato zavrnil Piratese in ni podpisal nove pogodbe za sezono 1928/29, zato so ga za kratek čas suspendirali, dokler se ni preselil k New York Americansom. Pri njih je igral preostanek svoje NHL kariere, razen ene tekme leta 1930, na kateri je kot posojeni igralec zaigral za Montreal Canadiense. V svoji prvi sezoni v New Yorku je Worters postal vratar, ki je osvojil pokal Hart Memorial Trophy za najkoristnejšega igralca lige. Zabeležil je 1.15 GAA in povedel Americanse do drugega mesta v Kanadski diviziji. 

V času njegovega igranja za Americanse je imel telesa velikanskih branilcev, ki so ga obkrožala, med drugim so bili njegovi soigralci v obrambi Lionel Conacher - ki je odrasel v isti soseski v Torontu kot Worters - "Bullet" Joe Simpson in "Red" Dutton. Kljub njegovim dobrim predstavam in osvojitvi pokala Vezina Trophy za najboljšega vratarja v sezoni 1930/31 pa se trajno šibki Americansi niso uspeli več kot enkrat uvrstiti v končnico lige NHL v Wortersovi karieri. Po sezoni 1930/31 je Worters podpisal pogodbo, vredno 8.500 dolarjev, kar je bila tedaj rekordna vsota za kakega NHL vratarja. 

V sezoni 1932/33 je bil tudi kapetan Americansov. 

Leta 1937 je odšel na operacijo hernije in v tisti sezoni ni več igral. Umrl je 7. novembra 1957 za rakom na grlu. Leta 1969 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Parkdale Canoe Club
| OHA-Ml.
| 18/19
|
| 8
| 22
| 
| 
| 
| 
| 2.75
| 
|
| 2
| 6
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Toronto Canoe Club
| OHA-Ml.
| 19/20
|
| 3
| 14
| 
| 
| 
| 
| 4.67
| 
|
| 4
| 16
|
|
|
|
| 4.00
|
|-
| Toronto Canoe Club
| M-Cup
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 3
| 9
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Porcupine Gold Miners
| GBHL
| 20/21
|
| 10
| 27
| 
| 
| 
| 
| 2.57
| 
|
| 2
| 10
|
|
|
|
| 5.00
|
|-
| Toronto Argonauts
| OHA-Sr.
| 22/23
|
| 10
| 37
| 
| 
| 
| 
| 3.98
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 23/24
|
| 20
| 25
| 
| 
| 
| 
| 1.22
| 
|
| 13
| 12
|
|
|
|
| 0.86
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 24/25
|
| 39
| 34
| 
| 
| 
| 
| 1.08
| 
|
| 8
| 8
|
|
|
|
| 1.20
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 35
| 68
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.90
| 
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 108
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.39
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 76
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.66
| 
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 28/29
|
| 38
| 46
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.15
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.40
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 29/30
|
| 36
| 135
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.57
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 30/31
|
| 44
| 74
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.61
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 31/32
|
| 40
| 110
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 32/33
|
| 47
| 116
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.34
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 32/33
|
| 1
| 3
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 33/34
|
| 36
| 75
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 34/35
|
| 48
| 142
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.84
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 35/36
|
| 48
| 122
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.44
| 
|
| 5
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.20
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 36/37
|
| 23
| 69
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.90
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|}

Dosežki
 Dobitnik Hart Memorial Trophy (1929)
 Izbran v drugo moštvo zvezd lige NHL (1932, 1934)
 Dobitnik Vezina Trophy (1931)

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski vratarji
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Dobitniki Vezina Trophy
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Hokejisti Parkdale Canoe Club
Hokejisti Toronto Canoe Club
Hokejisti Porcupine Gold Miners
Hokejisti Toronto Argonauts
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti New York Americans
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Quebec Castors